Martin Růžička (né le  à Beroun en Tchécoslovaquie) est un joueur tchèque professionnel de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HC Berounsti Medvedi, il est choisi en  de la sélection européenne 2003 de la Ligue canadienne de hockey par les Silvertips d'Everett. Il part alors en Amérique du Nord et débute dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Il passe professionnel en 2005 avec le HC Sparta Prague. L'équipe remporte l'Extraliga 2006. Il remporte l'Extraliga en 2011 avec le HC Trinec.

Carrière internationale 
Il représente la République tchèque au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

Extraliga 
2011 : nommé joueur de l'année.
2011 : nommé meilleur joueur des séries éliminatoires.
2011 : termine meilleur pointeur des séries éliminatoires.
2011 : termine meilleur buteur des séries éliminatoires.
2011 : termine meilleur passeur des séries éliminatoires.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004|| Silvertips d'Everett|| LHOu|| 68|| 4|| 12|| 16|| 10|| 21|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
| 2004-2005|| Hurricanes de Lethbridge|| LHOu|| 57|| 5|| 5|| 10|| 33|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan=2|2005-2006 || HC Sparta Prague || Extraliga|| 29|| 0|| 1|| 1|| 8|| 9|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| HC Berounští Medvědi || 1.liga|| 13|| 0|| 2|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| HC Znojemsti Orli || Extraliga || 51|| 9|| 7|| 16|| 50|| 10|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| rowspan=2|2007-2008|| HC Znojemsti Orli || Extraliga|| 42|| 10|| 8|| 18|| 20|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| HC Olomouc || 1.liga || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2008-2009|| HC Znojemsti Orli || Extraliga|| 48|| 10|| 5|| 15|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Olomouc || 1.liga || 3|| 4|| 3|| 7|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| HC Oceláři Třinec|| Extraliga|| 51|| 23|| 24|| 47|| 34|| 5|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 2010-2011|| HC Oceláři Třinec|| Extraliga|| 51|| 24|| 26|| 50|| 40|| 18|| 17|| 13|| 33|| 8
|-
|2011-2012 || Amour Khabarovsk || KHL || 33|| 10|| 4|| 14|| 14|| 4|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2012-2013|| HC Oceláři Třinec|| Extraliga|| 52|| 40|| 43|| 83|| 18|| 12|| 6|| 3|| 9|| 2
|-
| 2013-2014|| HC Oceláři Třinec|| Extraliga|| 52|| 26|| 29|| 55|| 20|| 11|| 7|| 4|| 11|| 12
|-
| rowspan=2|2014-2015|| Traktor Tcheliabinsk || KHL || 58|| 13|| 10|| 23|| 32|| 6|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| Tchelmet Tcheliabinsk || VHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 52 || 5 || 5 || 10 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HC Trinec || Extraliga || 33 || 9 || 13 || 22 || 8 || 6 || 0 || 3 || 3 || 2 
|-
| 2017-2018 || HC Trinec || Extraliga || 49 || 29 || 25 || 54 || 42 || 5 || 1 || 1 || 2 || 6 	
|-
| 2018-2019 || HC Trinec || Extraliga || 42 || 19 || 25 || 44 || 18 || 17 || 7 || 11 || 18 || 12 	
|-
| 2019-2020 || HC Trinec || Extraliga || 18 || 7 || 10 || 17 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || HC Trinec || Extraliga || 52 || 19 || 44 || 63 || 34 || 16 || 8 || 7 || 15 || 2
|-
| 2021-2022|| HC Trinec || Extraliga ||  ||

Au niveau international 

| 2010 || align="left"|Championnat du monde || 8|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0||align="left"|Quatrième place
|-
| 2014 || align="left"|Championnat du monde||3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0||align="left"| Médaille d'or

Références 

Joueur international tchèque de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur des Silvertips d'Everett
Joueur des Hurricanes de Lethbridge
Joueur du HC Oceláři Třinec
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du Tchelmet Tcheliabinsk
Joueur du HC Berounští Medvědi
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Naissance en décembre 1985
Naissance à Beroun
Naissance en Tchécoslovaquie